Взрывы в метро происходили в следующих городах:
 В Москве;
 В Минске.
 В Санкт-Петербурге — теракт 3 апреля 2017 года.